Tropical FM é uma estação de rádio brasileira com sede no município de Timóteo, no interior do estado de Minas Gerais. Sua programação é voltada à música, informação e prestação de serviço e opera na frequência 96.1 MHz FM. Foi criada pelo então deputado estadual Edy Araújo Júnior, o Juninho Araújo, em 9 de novembro de 2007.

Ver também 
 Lista de emissoras de rádio do Brasil

Ligações externas 
 Rádio Tropical

Tropical Vale FM
Tropical Vale FM
Timóteo
Fundações em Minas Gerais em 2007